Le nom Surus peut désigner :
 Surus (« le Syrien »), éléphant de guerre de l'armée d'Hannibal Barca pendant la deuxième guerre punique ;
 Surus, chef éduen (peuple gaulois) pendant la guerre des Gaules.